Die Liste der Baudenkmäler enthält Sakralbauten, Wohn- und Fachwerkhäuser, historische Gutshöfe und Adelsbauten, Industrieanlagen, Wegekreuze und andere Kleindenkmäler sowie Grabmale und Grabstätten, die eine besondere Bedeutung für die Geschichte von Erwitte haben.

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Erwitte

Einzelnachweise

Weblinks 

 Wolters Partner - Architekten BDA / Stadtplaner: Begründung Flächennutzungsplan der Stadt Erwitte, Coesfeld September 2008 (abgerufen am 10. Juni 2011; PDF; 9,0 MB)

Erwitte
!